Música folclórica alemã, também conhecida como bandinha alema é o termo usado para se referir à música folclórica dos imigrantes alemães.

Junto com a Música nativista e a Tchê music é um ritmo de música popular na Região Sul do Brasil. Atualmente, vem ganhando grande apoio popular e deixando suas raízes "folk" um tanto de lado, não tendo mais muita ligação atualmente com a música folclórica da Alemanha.

As bandas podem cantar em português, alemão ou até mesmo mesclar os dois idiomas numa mesma música.

Festivais de Música Folclórica Alemã 
 Oktoberfest
 Fenarreco
 Festa Pomerana

Ver também 
 Imigração alemã no Brasil
 Colonização alemã em Santa Catarina
 Colonização alemã no Rio Grande do Sul
 Colonização alemã no Paraná

Música da Alemanha
Gêneros musicais